Пьерло () — французская фамилия. Известные носители:

 Пьерло, Пьер (1921—2007) — французский гобоист.
 Пьерло, Филипп (род. 1958) — бельгийский гамбист, руководитель оркестра барочной музыки.
 Пьерло, Юбер (1883—1963) — бельгийский валлонский политический деятель, премьер-министр страны.